Kohlmey ist der Name von

 Gunther Kohlmey (1913–1999), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Willy Kohlmey (1881–1953), deutscher Sprinter